Гугни́н — русская фамилия. Известные носители:

 Гугнин, Александр Александрович (1941—2021) — русский и белорусский литературовед, литературный критик и переводчик.
 Гугнин, Николай Павлович (1916—1987) — лётчик-ас, Герой Советского Союза.